MacKinnon o McKinnon es el nombre de varias personas y lugares.

La forma MacKinnon o Mackinnon puede referirse a:
Douglas Mackinnon, director de cine  y televisión  británico.
Rebecca MacKinnon, experiodista de la CNN.
Roderick MacKinnon, bioquímico estadounidense y premio Nobel de Química.
Simmone Jade Mackinnon, actriz australiana.

Escrito McKinnon puede referirse a
McKinnon, lugar de Wyoming (Estados Unidos).
McKinnon, municipio de Dakota del Norte (Estados Unidos).
Clinton McKinnon, también conocido como "Bär", músico estadounidense.
Gary McKinnon, también conocido como Solo, hacker  británico.
Angus McKinnon Young, componente de la banda australiana de rock AC/DC.